Культура Арцакена — доисторическая культура, существовавшая на Сардинии и юге Корсики во второй половине 3 тыс. до н. э. Характерными для данной культуры были мегалитические круги, а также первые примитивные нураги и «дома ведьм» — гробницы типа Домус-де-Джанас. Археологи до настоящего времени дискутируют, была ли культура Арцакена дальнейшим развитием культуры Оциери или имела иное происхождение. Исчезла после вторжения пришельцев из Восточного Средиземноморья (шерденов?) в 13 в. до н. э., которые, смешавшись с местными племенами, образовали культуру нурагов.

Существенное различие между двумя древними культурами Сардинии — Оциери и Арцакена — состояло в том, что первая была сельскохозяйственной и демократической, а вторая — пастушеской и аристократической.

Ссылки 
 Comune di Arzachena — Necropoli di Li Muri
 Il sito preistorico di Filitosa

Литература 
 Lilliu, G. La civiltà dei Sardi dal neolitico all’età dei nuraghi. Torino — Edizioni ERI — 1967.
 AA.VV. La civiltà in Sardegna nei secoli' — Torino — Edizioni ERI.
 Lilliu G. sculture della Sardegna nuragica'' Verona 1962.
 Aa. Vv., Siti di Cultura Ozieri in Gallura , Quaderni — 21, 1999. Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro.

Галерея 

Европа медного века
Археологические культуры Корсики
Археологические культуры Сардинии